Um sistema cicloviário compreende a construção de ciclovias, ciclofaixa, paraciclo, bicicletários, além de outros componentes menos utilizados, destinados à utilização da bicicleta como meio de transporte ou lazer.

Urbanismo
Transporte cicloviário